HD 81688 (41 Рыси) — звезда, которая оказалась в созвездии Большая Медведица при уточнении границ созвездий. Находится на расстоянии около 288 световых лет от Солнца. Вокруг звезды обращается, как минимум, одна экзопланета.

Характеристики 
HD 81688 относится к классу оранжевых гигантов, однако в некоторых источниках указывается, что это звезда, ещё не сошедшая с главной последовательности. Согласно недавним исследованиям, звезда имеет массу и радиус, равные 2,1 и 13 солнечных соответственно. По светимости она превосходит наше дневное светило в 72 раза. Однако температура поверхности у звезды значительно ниже, чем у Солнца, что характерно для звёзд-гигантов; она составляет приблизительно 4753 градусов по Кельвину.

Возможно, HD 81688 включена в систему из трёх звёзд под наименованием BDS 5090: так, в астрономической базе данных SIMBAD указывается, что данная система состоит из ещё двух компонент: HD 81704 и BD+46 1509C.

Планетная система 
В 2008 году командой японских астрономов из астрофизической обсерватории Окаяма, было объявлено об открытии планеты HD 81688 b в системе. Это газовый гигант, превосходящий по массе Юпитер в 2,7 раза. Она обращается на расстоянии 0,81 а. е. от родительской звезды, совершая полный оборот за 184 суток. Открытие было совершено методом Доплера.

См. также 
 Список звёзд созвездия Большой Медведицы

Примечания

Ссылки 
 HD 81688 на сайте Планетные системы
 HD 81688 в энциклопедии экстрасолнечных планет

Планетные системы
Объекты Флемстида